Wiesenhaus steht für:
 Wiesenhaus (Berg), ein Ortsteil von Berg (Oberfranken)
 Wiesenhaus Cottusberg dt. Name des polnischen Ortes Kocia Góra (gmina Kaliska)
 Wiesenhaus (Kreis Strelno)
 Wiesenhaus (Wüstung) eine ehemalige Schweizerei in der Rhön
 Wiesenhaus (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal

 Wiesenhaus (Neulengbach), ein Gebäude in Neulengbach, Niederösterreich
 Wiesenhaus (Querfurt), ein Gebäude in Querfurt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Altes Wiesenhaus, Wohnplatz, Teil von Schönheide (Erzgebirgskreis), Sachsen
 Neues Wiesenhaus, Teil von Eibenstock (Erzgebirgskreis), Sachsen
 Wieshäusl